Соловьёв, Вадим: Соловьёв, Вадим Георгиевич (род. 1958) — бывший депутат Государственной Думы России, деятель КПРФ.
 Соловьёв, Вадим Павлович (1947—2019) — губернатор Челябинской области.